Fredrik Olausson, švedski hokejist, * 5. oktober 1966, Dädesjö, Švedska.

Olausson je kariero začel pri klubu Nybro IF v švedski 2. ligi, nato prestopil v prvoligaša Färjestads BK, leta 1985 pa je bil kot 81. izbran na NHL naboru s strani kluba Winnipeg Jets, za katerega je zaigral v sezoni 1986/87. V ligi NHL je igral še za klube Edmonton Oilers, Anaheim Ducks, Pittsburgh Penguins in Detroit Red Wings, s katerim je v sezoni 2001/02 osvojil Stanleyjev pokal. Skupno je v ligi NHL v šestnajstih sezonah odigral 1022 rednega dela, na katerih je dosegel 147 golov in 434 podaj, ter 71 tekem končnice, na katerih je dosegel šest golov in 23 podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskem hokejskem turnirju 2002 in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo.

Pregled kariere

|-
| Nybro IF
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 31
| 4
| 4
| 8
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nybro IF
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
| 28
| 8
| 14
| 22
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 29
| 5
| 12
| 17
|
| 22
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 33
| 4
| 12
| 16
|
| 22
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 86/87
|
| 72
| 7
| 29
| 36
| -3
| 24
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 87/88
|
| 38
| 5
| 10
| 15
| +3
| 18
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 88/89
|
| 75
| 15
| 47
| 62
| +6
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 3
| 1
| 4
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 89/90
|
| 77
| 9
| 46
| 55
| -1
| 32
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -5
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 90/91
|
| 71
| 12
| 29
| 41
| -22
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 91/92
|
| 77
| 20
| 42
| 62
| -31
| 34
|
| 7
| 1
| 5
| 6
| -7
| 4
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 92/93
|
| 68
| 16
| 41
| 57
| -4
| 22
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 93/94
|
| 18
| 2
| 5
| 7
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 93/94
|
| 55
| 9
| 19
| 28
| -4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SV Ehrwald
| Avstrijska 3. liga
| 94/95
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 94/95
|
| 33
| 0
| 10
| 10
| -4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 95/96
|
| 20
| 0
| 6
| 6
| -14
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 95/96
|
| 36
| 2
| 16
| 18
| +7
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 96/97
|
| 20
| 2
| 9
| 11
| -5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 96/97
|
| 51
| 7
| 20
| 27
| +21
| 24
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 97/98
|
| 76
| 6
| 27
| 33
| +13
| 42
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| 0
| 2
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 98/99
|
| 74
| 16
| 40
| 56
| +17
| 30
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -4
| 4
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 99/00
|
| 70
| 15
| 19
| 34
| -13
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 43
| 12
| 15
| 27
|
| 28
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 01/02
|
| 47
| 2
| 13
| 15
| +9
| 22
|
| 21
| 2
| 4
| 6
| +3
| 10
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +5
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 02/03
|
| 44
| 2
| 6
| 8
| 0
| 22
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 03/04
|
| 45
| 8
| 13
| 21
| +14
| 44
|
| 19
| 4
| 6
| 10
| +2
| 26
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 04/05
|
| 41
| 8
| 20
| 28
| +4
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Evropski pokal
| 04/05
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 05/06
|
| 46
| 7
| 21
| 28
| +4
| 26
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -1
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 12
| 0
| 6
| 6
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1389
| bgcolor="#7FFF00" | 219
| bgcolor="#7FFF00" | 563
| bgcolor="#7FFF00" | 782
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 719
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | -13
| bgcolor="#7FFF00" | 64
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti Nybro IF
Hokejisti Färjestads BK 
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti SV Ehrwald
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti SC Bern
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti HV 71
Zmagovalci Stanleyjevega pokala